Municipio de Alden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Alden (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Alden (condado de McHenry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Alden (condado de Hardin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Alden (condado de Freeborn, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Freeborn.
 Municipio de Alden (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis